Pido la palabra puede referirse a:

Un disco del grupo Andy y Lucas
Un poema del escritor boliviano Eliodoro Aillón.
Un programa radiofónico de la Cadena SER de España.
Un programa radiofónico del Sistema Radial INRAI de Colombia, el cual es transmitido en las mañanas, con el fin de ayudar a la comunidad con problemas con entidades estatales o privadas.